Velez kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Velež (bergskedja),

Colombia 

 Vélez (ort), Santander, 
 Vélez (kommun), Santander,

Se även 
Veles (olika betydelser)

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar